Schirnow (russisch ) ist der Familienname folgender Personen:
 Eduard Walerjewitsch Schirnow (* 2001), russischer Nordischer Kombinierer

Schirnow (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Schirnow (Rostow), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Rostow
 Schirnow (Orenburg), ländliche Siedlung in der Oblast Orenburg

Siehe auch:
 Schirinow